Seidenkranz ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Seidenkranz (1966–2006), deutscher Kraftsportler und Schauspieler
 Karl-Heinz Seidenkranz (* 1943), deutscher Fußballspieler